Blockfeld steht für:
 ein Naturdenkmal in Dockweiler, siehe Liste der Naturdenkmale in Dockweiler
 eine andere Bezeichnung für eine Blockhalde
 das zentrale Bauteil des Felderblockes in der Eisenbahnsicherungstechnik